Јагодица може да се односи на следеће:
 Карактеристично испупчење јабучне кости;
 Јагодица прста, део прста;
 Деминутив од назива биљке јагоде;
 Облик личног имена Јагода;
 Главна јунакиња цртаног серијала Јагодица Бобица.